Borgia je priimek več znanih oseb:

 Alphonso de Borgia (1378—1458), papež Kalist III.
 Cesare Borgia (1475—1507), italijanski kardinal in vojskovodja, sin papeža Aleksandra VI. 
 Francesco (Frančišek) Borgia (1510—1572), svetnik, pravnuk papeža Aleksandra VI.
 Giovani Borgia (1474—1497), vojvoda
 Goffredo Borgia (1481— 1516), knez
 Lukrecija Borgia  (1480—1519), italijanska plemkinja, hči papeža Aleksandra VI.
 Rodrigo Borgia (1431—1503), papež Aleksander VI.